Sezona Formule 1 1998 je bila devetinštirideseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 8. marca 1998 z dirko za Veliko nagrado Avstralije, končala pa 1. novembra 1998 s šestnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Japonske. Dirkaški naslov je osvojil Finec Mika Häkkinen, moštvenega pa McLaren.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1998.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači

1998
1998 v športu